Гецов — фамилия.

Известные носители 
 Гецов, Арсений Герасимович (1923—2015) — военный химик, полковник в отставке, заместитель руководителя Межведомственного научного совета по комплексным проблемам физики, химии и биологии при Президиуме РАН; участник Парада Победы на Красной площади (1945).
 Гецов, Борис Бенедиктович (1898—1938) — старший инженер лаборатории завода «Красный Октябрь» (Ленинград); репрессирован (расстрелян); сын Б. Л. Гецова (1867—1933).
 Гецов, Валентин (1967) — болгарский борец вольного стиля.
 Гецов, Георгий Герасимович (1927—2006) — журналист, писатель, автор восьми книг о рационализации умственного труда, член Союза журналистов России, Международного союза журналистов, изобретатель СССР.
 Гецов, Герасим Борисович (1892—1980) — врач-педиатр, профессор.
 Гецов, Григорий Ефимович (1918—2000) — советский актёр и режиссёр, народный артист РФ; племянник С. А. Гецова.
 Гецов, Леонид Борисович (род. 1929) — физик-металлург, известный специалист в области прочности металлических материалов, доктор технических наук, профессор; сын Б. Б. Гецова.
 Гецов, Марцел (род. 1988) — чешский футболист.
 Гецов, Семён Аронович (1883—1937) — начальник Научно-программного отдела Академии наук СССР, один из первых организаторов угольной промышленности; репрессирован (расстрелян), реабилитирован (1956); дядя Г. Е. Гецова.
 Гецов, Стефан (1932—1996) — болгарский актëр театра и кино.

 Гецова, Анна Бенедиктовна (1908—1992) — биолог, старший научный сотрудник Зоологического института АН СССР. Друг семьи Ляпуновых и Тимофеевых-Ресовских.
 Гецова, Оксана Герасимовна (1925—2019) — филолог, диалектолог, лексикограф, доцент кафедры русского языка МГУ, основатель картотеки и редактор многотомного «Архангельского областного словаря».
 Гецова, Софья (1872—1946) — швейцарско-израильский врач-патолог. Доктор медицины.

Примечания